Benedetto Carucci Viterbi – rabbino e scrittore italiano
 Jacopo Carucci – pittore italiano
 Ninni Carucci – cantante, musicista e compositore italiano